Ми́рко — балканское мужское имя; украинское мужское имя (Мірко) и фамилия (мужская и женская).

Носители имени 
 Мирко Филипович
 Мирко Бортолотти
 Мирко Вучинич
 Мирко Цветкович
 Мирко Петрович-Негош
 Мирко Дмитрий Петрович-Негош

См. также 
 Мирков
 Мирково

Фамилии
Мужские имена